Гросе-А (приток Абаха) — река в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.
 Гросе-А (приток Везера) — река в Германии, в землях Северный Рейн-Вестфалия и Нижняя Саксония.